Лучшие бомбардиры чемпионата ГДР по футболу () — список лучших бомбардиров  Оберлиги начиная с сезона 1949 по сезон 1990/91. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате ГДР.

Список бомбардиров восточно-германской Оберлиги (1949-1991)

Посезонно

Примечания

Ссылки 

Чемпионат ГДР по футболу